46-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 23 сентября 1979 года. Победу, третий год подряд, одержал французский велогонщик Бернар Ино.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1979 на FirstCycling
 
 
  

1979 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1979 году
Сентябрь 1979 года